Panzram ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Panzram (1902–1998), ein deutscher katholischer Priester
 Carl Panzram (1891–1930), ein US-amerikanischer Serienmörder
 Günther Panzram (1923–2014), deutscher Internist, Diabetologe und Hochschullehrer
 Sabine Panzram, deutsche Althistorikerin